Botka Imre (1809–1864) főszolgabíró, országgyűlési követ, országgyűlési képviselő
 Botka Imre (1906–1974) gépészmérnök, „a magyar fogaskerékkirály”